Wohnsitz bezeichnet:

 Habitat, allgemein für Wohnort von Menschen und anderen Lebewesen
 Wohngebäude, bei öffentlichen Funktionsträgern (in Unterscheidung zum Amtssitz)
 Wohnadresse, allgemein eine amtliche Angabe über die Wohnstelle
 Wohnsitz (Deutschland), den räumlichen Mittelpunkt der Lebensverhältnisse einer natürlichen Person
 Wohnsitz (Österreich), den Lebensmittelpunkt im österreichischen Melderecht
 Wohnsitz (Schweiz), den einzigen Ort dauernden Verbleibens im schweizerischen Zivilrecht

Siehe auch:

 Meldegesetz, ein Überblick